H.K.H. Ariane Wilhelmina Máxima Ines, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau (Den Haag, 10 april 2007) is de derde dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Prinses Ariane is derde in de lijn van troonopvolging.

De prinses wordt officieel aangeduid als Hare Koninklijke Hoogheid prinses Ariane der Nederlanden.

Geboorte en doop 
Prinses Máxima werd op 10 april 2007 rond 15.45 uur opgenomen in het HMC Bronovo in Den Haag, waar prinses Ariane om 22.00 uur op natuurlijke wijze werd geboren.

Prinses Ariane werd op 20 oktober 2007 gedoopt in de Kloosterkerk te Den Haag. Bij de doop werd water gebruikt uit de Jordaan. Voorganger in de dienst was dominee Deodaat van der Boon.
De peters van prinses Ariane zijn erfgroothertog Guillaume van Luxemburg, Tijo baron Collot d’Escury en Anton Friling; haar meters zijn Valeria Delger en Inés Zorreguieta, een vriendin respectievelijk een zus van Arianes moeder.

Namen 
 Ariane: Het prinselijk paar vond het leuk om de naam wederom met een a te laten beginnen (om de triple-A rating te volbrengen aldus de prins) en vond Ariane een mooie naam. Ariane betekent de eerbiedwaardige (zie Ariadne). De naam moet volgens haar vader worden uitgesproken als 'Ariaan'.
 Wilhelmina: verwijst naar koningin Wilhelmina, de overgrootmoeder van haar vader. Wilhelmina betekent de wilskrachtige beschermer.
 Máxima: verwijst naar haar moeder en naar haar overgrootmoeder. Máxima betekent de grootste.
 Ines: verwijst naar de jongste zus van haar moeder. Ines betekent de kuise (zie Agnes).

Publicaties 
 Justine Marcella - De prinsessen van Oranje (Kroonjuwelen-reeks) - Hilversum, B for Books, 2018, ISBN 978-9085165019.

Stamboom

Externe link 
 Dossier Koningskinderen, Koninklijke Bibliotheek

Huis Oranje-Nassau